Keyx (, latinisiert Ceyx) steht für:

Griechische Mythologie:
 Keyx (Sohn des Heosphoros), Gatte der Alkyone, der in einen Vogel verwandelt wurde
 Keyx (Sohn des Hyllos) und der Iole

Sonstiges:
 Dreizehen-Eisvögel (Ceyx), Vogelgattung aus der Familie der Eisvögel